Arva (okręg Prahova) – wieś w Rumunii, w okręgu Prahova, w gminie Valea Călugărească
 Arva (okręg Vrancea) – wieś w Rumunii, w okręgu Vrancea, w gminie Broșteni